Sympathy for the Devil (nummer), een nummer van de Rolling Stones.
Sympathy for the Devil (film), een documentairefilm over de opnames van het nummer.